San Marcos, comune della Colombia nel Dipartimento di Sucre
 San Marcos, distretto della Costa Rica capoluogo del cantone di Tarrazú
 Dipartimento di San Marcos, dipartimento del Guatemala
 San Marcos, comune del Guatemala, capoluogo del dipartimento omonimo
 San Marcos, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Ocotepeque
 San Marcos, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Santa Bárbara
 San Marcos, città messicana sita nello Stato di Guerrero.
 San Marcos, città messicana sita nello Stato di Jalisco.
 San Marcos Arteaga, città messicana sita nello Stato di Oxaca.
Cuevas de San Marcos – comune spagnolo sito nella comunità autonoma dell'Andalusia
San Marcos, comune dell'El Salvador
San Marcos, comune del Nicaragua nel Dipartimento di Carazo
San Marcos, città del Texas
San Marcos, città della California
San Marcos de Caiquín, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Lempira
San Marcos de Colón, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Choluteca
San Marcos de la Sierra, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Intibucá
San Marcos la Laguna, comune del Guatemala nel Dipartimento di Sololá
San Marcos Sierras, comune dell'Argentina, nella provincia di Córdoba (dipartimento di Cruz del Eje)
San Marcos Sud, comune dell'Argentina, nella provincia di Córdoba (dipartimento di Unión)
Diocesi di San Marcos – sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Los Altos, Quetzaltenango-Totonicapán

Pagine correlate
 San Marco
 Marcos